L'élection au poste de gouverneur de Bangkok s'est tenue le .  

Il s'agissait de la 11ème élection, la première depuis le coup d'État de la junte militaire en 2014, la dernière élection démocratique pour ce poste remontant à 2013.

Chadchart Sittipunt, ancien ministre des Transports sous le gouvernement de Yingluck Shinawatra et ancien membre influent du parti Pheu Thai de 2012 à 2019, remporte largement l'élection de gouverneur de Bangkok en 2022 avec plus d'1,3 million de voix soit près de 52 % des votes, nombre de suffrages exprimés le plus haut pour ces élections.

Notes et références 

Bangkok